Wikipedia w języku kannada – edycja Wikipedii tworzona w języku kannada.

6 sierpnia 2013 roku edycja ta liczyła ponad 16 tys. artykułów. W rankingu wszystkich edycji językowych, opublikowanym w tym dniu zajmowała 107. pozycję.

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku kannada

Edycje językowe Wikipedii